Spojení písmen M a A může mít různé významy:

MA 
 Master of Arts – anglosaský akademický titul magisterského stupně
 Massachusetts – 6. stát Spojených států amerických
 Maroko – mezinárodní poznávací značka státu
 Microsoft Academic – webový vyhledávač akademických publikací
 zkratka stanice metra Malostranská
 SPZ okresu Malacky
 SPZ chorvatského města Makarska
 MA – kód ISO 3166-2 pro Maroko
 BI-MA – kód ISO 3166-2 pro provincii Makamba
 BR-MA – kód ISO 3166-2 pro stát Maranhão
 BY-MA – kód ISO 3166-2 pro Mohylevskou oblast
 CD-MA – kód ISO 3166-2 pro provincii Maniema
 CL-MA – kód ISO 3166-2 pro region Magallanes a Antártica Chilena
 CV-MA – kód ISO 3166-2 pro Maio

Ma 
 Machovo číslo – fyzikální jednotka rychlosti
 megannum – jednotka času značící jeden milion let 
 Ma – řeka na severu Laosu a Vietnamu v Jihovýchodní Asii

mA 
 miliampér – jednotka soustavy SI pro elektrický proud; MA = megaampér

ma 
 Myria – historická předpona metrické soustavy

.ma 
 .ma – internetová doména nejvyššího řádu pro Maroko